En la ciudad italiana de Mantua se han celebrado diversos concilios:

 Concilio de Mantua (827)
 Concilio de Mantua (1064)
 Concilio de Mantua (1459)